Погост — деревня в Переславском районе Ярославской области.

История 
Впервые упоминается в 1620 году как сельцо Чудова монастыря в Конюцком стане. О его раннем существовании пишет историк Смирнов: «Надо думать, под каким-то другим именем существовало раньше. Самое название „погост“ говорит о древнем его происхождении, возможно, в эпоху водных путей и могло быть местом торговли или в крайнем случае церковным кладбищем».

Население

Примечания 

Сёла Чудова монастыря
Населённые пункты Переславского района